Carola Insolera, all'anagrafe Carola Wisny (...) – attrice e modella norvegese, moglie di Emilio 
Delfino Insolera (1920-1987) – divulgatore scientifico italiano
Emilio Insolera (1979) – attore, produttore cinematografico e sceneggiatore italiano
Filadelfo Insolera (1880-1955) – matematico e statistico italiano
Italo Insolera (1929-2012) – architetto, urbanista e storico dell'architettura italiano